Spartakus – tracki gladiator, przywódca powstania niewolników
 Spartakus – balet z 1956
 Spartakus – powieść Howarda Fasta z 1951 roku
 Spartakus – film z 1960 w reżyserii Stanleya Kubricka z Kirkiem Douglasem
 Spartakus – film z 2004 w reżyserii Roberta Dornhelma z Goranem Višnjiciem
 Spartakus – serial telewizyjny realizowany w latach 2010–2013 w reżyserii m.in. Michaela Hursta z Andym Whitfieldem i Liamem McIntyre'em
 Spartakus: Bogowie areny – prequel serialu
 „Spartakus” – anarchistyczne pismo wydawane w latach 1988–1989 w Trójmieście
 
Zobacz też:
 Spartakus Daleszyce – polski klub sportowy założony w 1972 w Daleszycach
 Uczniowie Spartakusa – powieść Haliny Rudnickiej wydana w 1951
 Związek Spartakusa – marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Cesarstwie Niemieckim podczas I wojny światowej
 Związek Spartakusa (w Wolnym Mieście Gdańsku) – trockistowski ruch rewolucyjny działający do 1936 w Wolnym Mieście Gdańsku
 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus” – młodzieżowa organizacja socjalistyczna założona w Warszawie w 1935 roku